L'édition 2020 du tournoi de tennis de Buenos Aires se déroule du 10 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Italien Matteo Berrettini, du Chilien Cristian Garín, de l'Autrichien Dominic Thiem et de l'Espagnol Fernando Verdasco. Ils sont respectivement remplacés par Corentin Moutet, Pedro Sousa, Roberto Carballés Baena et João Domingues.

Lauréats 
En simple, Casper Ruud remporte le  titre ATP de sa carrière en s'imposant face à Pedro Sousa en finale.

En double, Marcel Granollers et Horacio Zeballos remportent le tournoi en battant en finale Guillermo Durán et Juan Ignacio Londero. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2020
Buenos Aires
Sport en Argentine en 2020
Tennis en février 2020